Пик Локомотив может означать:
 Пик Локомотив — горная вершина в Приэльбрусье (Центральный Кавказ) высотой 3859 м.
 Пик Локомотив — горная вершина в северо-западном ответвлении Малоалматинского отрога (Заилийский Алатау, Северный Тянь-Шань) высотой 4182 м.